Ajstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ajstrup (Hjørring Kommune) – en bebyggelse i Ugilt Sogn
 Ajstrup (Mariagerfjord Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Falslev-Vindblæs Sogn
 Ajstrup (Viborg Kommune) – en bebyggelse i Kobberup Sogn
 Ajstrup (Aalborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ajstrup Sogn, Aalborg Kommune
 Ajstrup (Århus Kommune) – en bebyggelse i Malling Sogn syd for Århus